Альфа Етнікі 1987—88 (, ) — 29-й чемпіонат Греції з футболу.

Альфа Етнікі 1986—1987

Підвищення та пониження в класі 
Команди, що прийшли з Бета Етнікі 1986—1987:
 Чемпіон — «Панахаїкі»
 2-е місце — «Пансерраїкос»
 3-є місце — «Левадіакос»
Команди, що вибули до Бета Етнікі 1987—1988:
 14-е місце — «Докса» (Драма)
 15-е місце — «Аполлон» (Афіни)
 16-е місце — «Яніна»

Команди-учасниці

Стадіони команд 
У 29-у розіграші Альфа Етнікі взяли участь 16 команд:

Підсумки

Підсумкова турнірна таблиця 

 

 
О = Очки М = Зіграні матчі; Пер = Перемоги; Н = Нічиї; Пор = Поразки; ЗМ = Забиті м'ячі; ПМ = Пропущені м'ячі; РМ = Різниця м'ячів;

 Примітки
У команди «Панахаїкі» було знято одне очко

Результати матчів 

Примітки:
«Панахаїкі»—«Пансерраїкос» зіграли 4:2, але пізніше була зарахована автоматична перемога «Пансерраїкос» з рахунком 0-2, через те, що «Панахаїкі» використали Д. Гкенаса, який був дискваліфікований.

Найкращі бомбардири

Символічна збірна Альфа Етнікі 1987—88

Статистика 
 Кількість проданих квитків: 2.793.625 (11.640)
 Кількість забитих голів: 602 
 Кількість голів з 1959—60: 19.616

Арбітри 
240 матчів сезону 1987—88 обслуговувало 37 арбітрів.

Нижче наведена таблиця, в якій подано список арбітрів із найбільшою кількістю матчів:

Посилання 
 Офіційний сайт Грецької футбольної федерації 
 RSSSF 
 Офіційний сайт Грецької Суперліги 
 Сатитика Суперліги
 South American Players in Greece 1972-2000  

1987—88
1987 у футболі
1988 у футболі